Einar Dahl est un nom pouvant désigner:

 (1904-1979), espérantiste suédois
 (1880-?), homme politique norvégien

Voir aussi

Dahl, Einar